Die Football League Third Division 1967/68 war die 41. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Oxford United und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Bury in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1968/69 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Rotherham United und Plymouth Argyle die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Grimsby Town, Colchester United, Scunthorpe United und Peterborough United. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1968/69 der Fourth-Division-Meister Luton Town und die dahinter platzierten FC Barnsley, Hartlepools United sowie Crewe Alexandra die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1967–68 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1967/68
Fußballsaison 1967/68